Osoby o tym nazwisku:
 Katharina Boguslawski – polska fizyczka kwantowa
 Ladislaus Boguslawski – austriacki architekt